zie zeegang
Windgolf (Irene Vonck), beeld in Amsterdam-Noord